Băneasa, un quartier de Bucarest.
 Băneasa , une commune du județ de Constanța.
 Băneasa , une commune du județ de Galați.
 Băneasa , une commune du județ de Giurgiu.